Jens ist:
 Jens, ein Vor- und Familienname
 Jens BE, Gemeinde im Schweizer Kanton Bern
 Jens (Schiff, 1922), ehemalige Hamburger Hafenbarkasse
 (1719) Jens, Asteroid des Hauptgürtels